

Императорские военно-морские силы Германии (нем. Kaiserliche Marine)

Линейные корабли типа «Нассау» 4 ед

«Нассау»(1907)

«Вестфален»(1907)

«Рейнланд»(1907)

«Позен»(1907)

Линейные корабли типа «Остфрисланд» 4 ед

«Остфрисланд»(1908)

«Гельголанд»(1908)

«Тюриринген»(1908)

«Ольденбург»(1909)

Линейные корабли типа «Кайзер» 5 ед

«Кайзер» (1909)

«Фридрих дер Гроссе»

«Кайзерин»

«Кёниг Альберт»

«Принц-регент Луитпольд»

Линейные корабли типа «Кёниг» 4 ед

«Кёниг»(1911)

«Гроссер Курфюрст»(1911)

«Маркграф»(1911)

«Кронпринц»(1912)

Линейные корабли типа «Байерн» 2+2 ед

«Байерн» (1913)

«Баден» (1913)

«Заксен»(1914) (разобран в 1921)

«Вюртемберг»(1915) (разобран в 1921)

Кригсмарине (нем. Kriegsmarine)

Линейные корабли типа «Шарнхорст» 2+2 ед

«Шарнхорст»(1936)

«Гнейзенау»(1936)

Линейные корабли типа «Бисмарк» 2+2 ед

«Бисмарк»(1939)

«Тирпиц» (1939)

Не реализованные проекты

Линейные корабли проекта «L-20»: 0+1 ед.

Линейные корабли типа H 0+6 ед

«Н» тип «H-39» (заложен в 1939, в октябре 1939 строительство остановлено)

«J» тип «H-39» (заложен в 1939, в октябре 1939 строительство остановлено)

«K» тип «H-41» (не закладывался)

«L» тип «H-42» (не закладывался)

«M» тип «H-43» (не закладывался)

«N» тип «H-44» (не закладывался) 
Лин
Линкоры Германии